Michel Thériault peut désigner :
 Michel Thériault, auteur-compositeur-interprète acadien ;
 Michel Thériault (1942-2000), canoniste canadien.